Миколай Стадницький (1446–1490) — белзький воєвода
 Миколай Стадницький — балинський староста

Примітки 

Стадніцькі